

Ereignisse 
 Die Magyaren besiedeln das Gebiet des heutigen Ungarn. Großfürst Árpád begründet die Dynastie der Árpáden.
 891: Arnulf von Kärnten besiegt die Normannen in der Schlacht von Löwen an der Dijle.
 896: Schlacht von Bulgarophygon

Weblinks